Raffelhüschen ist der Familienname von:

 Bernd Raffelhüschen (* 1957), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Lobbyist
 Claudia Raffelhüschen (* 1968), deutsche Ökonomin und Politikerin (FDP)